Дуе́-ла-Фонте́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 100 км на схід від Нанта, 38 км на південний схід від Анже.

Історія 

30 грудня 2016 року Дуе-ла-Фонтен, Бриньє, Конкурсон-сюр-Лейон, Форж, Меньє, Монфор, Сен-Жорж-сюр-Лейон i Ле-Верше-сюр-Лейон було об'єднано в новий муніципалітет Дуе-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7473,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Дуе-ла-Фонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Дуе-ла-Фонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Дуе-ла-Фонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара